Azijsko nogometno prvenstvo je najviše nogometno natjecanje na reprezentativnoj razini za područje Azije.

Natjecanje je utemeljeno 1956. godine.

Krovna organizacija za ovo natjecanje je Azijska nogometna konfederacija (AFC, Asian Football Confederation).

Povijest

Prvenstva ukratko 

 ondašnje ime Kambodže

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službene stranice prvenstva 2007. 
 RSSSF-ova pismohrana

Azija
Nogomet
Prvenstva